Пара Даниэль Нестор / Марк Ноулз — победители соревнований.

Прошлогодние чемпионы — Арно Клеман / Себастьян Грожан не защищали свой титул, однако оба приняли участие в турнире, но с разными партнёрами выбыли на ранних стадиях.

Посев 

 ' Даниэль Нестор /  Марк Ноулз (Титул)
  Уэйн Блэк /  Кевин Ульетт (Четвертьфинал)
  Йонас Бьоркман /  Максим Мирный (Полуфинал)
  Боб Брайан /  Майк Брайан (Полуфинал)

<ol start="5">
  Махеш Бхупати /  Тодд Вудбридж ''(Первый раунд)
  Ненад Зимонич /  Леандер Паес ''(Четвертьфинал)
  Уэйн Артурс /  Пол Хенли ''(Финал)
  Микаэль Льодра /  Фабрис Санторо ''(Второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира 

Pacific Life Open 2005